Een verkeersweg:
 N406 (België)
 N406 (Frankrijk)
 N406 (Nederland), zie Provinciale weg 406
 N406 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing